Friedrich von Frankenberg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Frankenberg (Politiker, I), deutscher Politiker, MdL Schlesien 
 Friedrich von Frankenberg und Ludwigsdorf (1835–1897), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker, MdR

Siehe auch:
 Friedrich von Frankenberg und Proschlitz